Maïnassara signifie « le victorieux », en langue haoussa.

 Aïchatou Maïnassara (1971-2020), femme politique nigérienne.
 Ibrahim Baré Maïnassara (1949-1999), militaire et homme d'État nigérien.